liceum ogólnokształcące
 kod linii IATA oznaczający Polskie Linie Lotnicze LOT
 liczba oktanowa
 LibreOffice
 Lutte Ouvrière – francuska partia trockistowska